Запах женщины (фильм, 1974) — итальянская драма режиссёра Дино Ризи.
 Запах женщины (фильм, 1992) — голливудский ремейк фильма 1974 года, в главной роли Аль Пачино.